Johan III van Horne, middeleeuws krijgsman, beter bekend als Jan de Wilde
 Jan de Wilde (voetbaltrainer), Nederlandse sporttrainer
 Jan De Wilde (zanger), Vlaamse zanger